Жёлтая лептура () — жук из семейства усачей и подсемейства Усачики. Единственный вид рода Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky & Murzin, 1981.

Описание 
Жук длиной от 5 до 9 мм. Время лёта с мая по сентябрь.

Распространение 
Распространён в Европе, России, на Кавказе, Закавказье, в Турции и Иране.

Экология и местообитания 
Генерация длится два года. Личинка развивается в частях гумуса почвы поражённых грибом — опёнок луговой (Marasmius oreades).

Подвиды 
 Pseudovadonia livida desbrochersi (Pic, 1891) — Турция
 Pseudovadonia livida livida (Fabricius, 1776) —
 Pseudovadonia livida pecta (J. Daniel & K. Daniel, 1891) — Италия

Ссылки 
 cerambyx.uochb.cz Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) [= Vadonia livida (Fabricius, 1776)]
 Триба Lepturini: Pseudovadonia livida (F., 1776) — фотография Д. Г. Касаткина

Примечания 

Усачики
Животные, описанные в 1776 году
Насекомые Евразии
Монотипические роды жесткокрылых